Екарма може да се отнася за:

 Екарма (вулкан) – вулкан на Курилските острови
 Екарма (остров) – остров на Курилските острови
 Екарма (проток) – проток при Курилските острови